Schloss Hochdorf steht für:

 Schloss Hochdorf (Duggendorf), Gebäude in Duggendorf, Landkreis Regensburg, Bayern
 Schloss Hochdorf (Eberdingen), Landschloss in Eberdingen-Hochdorf, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg
 Schloss Hochdorf (Remseck), Schloss in Remseck-Hochdorf, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg